Ampezzo földrajzi név jelentései
 Ampezzo, friuli nyelven Dimpeç, németül Petsch: város Északkelet-Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében.
 Ampezzói-völgy vagy Ampezzói-katlan (Valle d’Ampezzo, Conca Ampezzana): földrajzi terület Veneto régióban, Belluno megyében, a Középső-Dolomitokban
 Cortina d’Ampezzo, ladin nyelven Anpëz/Anpezo, németül Hayden: város az Ampezzói-völgyben, alpinista és télisport-központ